Expansão Futebol Clube foi uma agremiação esportiva brasileira, sediada em Brasília, no Distrito Federal.

História 

Disputou o Campeonato Brasiliense de 1959 e em 1960 não conseguiu classificar-se no Torneio Classificatório, tendo que disputar a segunda divisão daquele ano. Porém antes do início da competição o clube foi suspenso por 200 dias. Mais tarde solicitou desfiliação da FDB não mais retornando às disputas.

Estatísticas

Participações 

Clubes de futebol extintos de Brasília